Остаповка () — село в Драбовском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 273 человека. Занимает площадь 2,61 км². Почтовый индекс — 19825. Телефонный код — 4738.

Местный совет 
19825, Черкасская обл., Драбовский р-н, с. Остаповка

Ссылки 
 Остаповка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Драбовского района